Exposed kan syfta på:

Exposed (Chanté Moore-album) – ett musikalbum från 2000 av den amerikanska R&B-sångerskan Chanté Moore
Exposed (Kristinia DeBarge-album) – ett musikalbum från 2009 av den amerikanska popsångerskan Kristinia DeBarge
Exposed (Vince Neil-album) – ett musikalbum från 1993 av den amerikanska rocksångaren Vince Neil
Exposed (1983) – en amerikansk film från 1983